Турнир «Skate Canada International 2013» — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2013—2014. Проходил в Сент-Джоне, Канада с 25 по 27 октября 2013 года. Организатором турнира является Skate Canada при поддержке ИСУ.

Соревнования проходили в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2013 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2013 году
Октябрь 2013 года
Фигурное катание в сезоне 2013/2014
Спортивные соревнования в Сент-Джоне